Il doppio dell'Indianapolis Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Joshua Eagle e Andrew Florent.

Jim Grabb e Richey Reneberg hanno battuto in finale 7–6, 4–6, 6–4 Petr Korda e Cyril Suk.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Sébastien Lareau /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Petr Korda /  Cyril Suk (finale)
 Javier Frana /  Rick Leach (quarti di finale)

 Trevor Kronemann /  David Macpherson (secondo turno)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (campioni)
 Martin Damm /  Peter Nyborg (quarti di finale)
 Brian MacPhie /  Michael Tebbutt (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Indianapolis Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996